Юнион-Сити () — город в округе Рандолф, штат Индиана, США. Согласно переписи 2020 года, население составляет 3 454 человека.

История 
Юнион-Сити был основан в 1849 году. Почтовое отделение появилось в городе в 1852 году. Дом Уильяма Керра, здание Рафаэля Киршбаума, коммерческий исторический район Юнион-Сити, пассажирское депо Юнион-Сити, публичная библиотека Юнион-Сити и школа Юнион-Сити внесены в Национальный реестр исторических мест.

География 
Координаты города —  (40.201173, −84.815094). На момент переписи 2010 года, Юнион-Сити имел общую площадь в 5,72 км2. Из них 5,70 км2 приходилось на сушу, а 0,02 км2 — на воду.

Население

Образование 
Randolph Eastern School Corporation управляет школами в Юнион-Сити. В городе есть начальная школа Норт-Сайд и неполная средняя школа Юнион-Сити. Они располагаются в соседних зданиях на северо-западной стороне города.

В Юнион-Сити есть .

Примечания 

Города Индианы